Casanova del Castell: masia del terme municipal de Castellcir, a la comarca del Moianès
 Casanova del Castell: masia del terme municipal de Navàs, a la comarca del Bages
 Casanova del Castell: masia del terme municipal de Sant Martí de Centelles, a la comarca d'Osona